Dit is een lijst van de hoogste bergen in Roemenië.

 
Roemenië
Bergen